William James Kennedy est un nom pouvant désigner:

William James Kennedy (1857-1912), homme politique canadien du Manitoba
William James Kennedy, géologue britannique

Voir aussi

Kennedy, William James